Collongues, commune française des Alpes-Maritimes ;
 Collongues, commune française des Hautes-Pyrénées.